

Sigle 
 Radar Warning Receiver  – sistema d'allerta radar
 Read Write register  – termine dell'informatica per indicare un registro della CPU

Codici 
 rwr – codice ISO 639-3 della lingua marwari (India)